Molins steht für:

 Molins de Rei, eine katalanische Stadt in der spanischen Provinz Barcelona
 den okzitanischen Namen von Moulis, einer französischen Gemeinde

Molins ist der Familienname folgender Personen:
 François Molins (* 1953), französischer Staatsanwalt
 Guillermo Molins (* 1988), schwedischer Fußballspieler
 Louis Sala-Molins (* 1935), französischer Philosoph
 Pompeo Molins (1827–nach 1893), italienischer Fotograf